Korvin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Korvin (auch: Géza Korvin Kárpáthy; 1907–1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Cyrill von Korvin-Krasinski (1905–1992), deutscher Religionswissenschaftler 
 Lothar Korvin (1884–1957), österreichischer Maler, Radierer und Graphiker
 Matthias Korvin, siehe Matthias Corvinus (1443–1490), von 1458 bis 1490 König des Königreichs Ungarn
 Ottó Korvin (1894–1919), ungarischer Kommunist
 Zoia Korvin-Krukovsky (1903–1999), russisch-schwedische Künstlerin

Siehe auch:
 Corvin
 Korwin